Werner Schernthaner (ur. 1977) – austriacki skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie w 1995.

4 stycznia 1995 wystąpił w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, gdzie zajął 43. miejsce. 2 marca 1995 w Gällivare zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Martinem Zimmermannem, Karlem-Heinzem Dornerem i Reinhardem Schwarzenbergerem. Austriacy przegrali wówczas z drużyną Niemiec.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął w sezonie 1994/1995, kiedy był 35. z dorobkiem 235 punktów.

W 1990 w Schwarzach i dwa lata później w Wörgl zdobył srebrne medale szkolnych mistrzostw Austrii w skokach narciarskich. W 1994 w Schwarzach i w 1995 w Eisenerz został wicemistrzem Austrii juniorów.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977